Regeringen Hansson syftar på någon av statsminister Per Albin Hanssons fyra regeringar under åren 1932-1946. Dessa är:

Regeringen Hansson I (1932-1936)
Regeringen Hansson II (1936-1939)
Regeringen Hansson III (1939-1945)
Regeringen Hansson IV (1945-1946)